Sting (1951-), chanteur anglais, compositeur et bassiste du groupe The Police.
 Sting (1959-), catcheur américain.
 Sting de l'Arizona, franchise américaine de crosse en salle.
 Sting, second mini-album du girl group sud-coréen Stellar sorti en 2016.
 Sting, société de développement de jeux vidéo.

STING (protéine) pour « Stimulator of interferon genes »